Гиясуддин (тат. Гиясетдин, тур. Gıyaseddin, уйг. غىىاسىد ىن, араб. غياث الدين «помощь веры») — мусульманское имя происходящее от имени Гияс «Помогающий» (эпитет Аллаха), в Узбекистане имеет распространение имя Гиясбек, в списках имён упоминается ещё одно однокоренное имя Гияскули («раб Помогающего»).

 Гиясуддин Абульфатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури — Омар Хайям (1048—1131)
 Гийас ад-Дин Мухаммад — гуридский султан (1163—1202).
 Гиясуддин Алькаши (1380—1429) — персидский учёный, сподвижник Улугбека.
 Гиясуддин Балбан — правитель Делийского султаната (1266—1287)
 Гиясуддин Туглук (? — 1325) — основатель династии туглукидов.
 Кай-Хусрау Гияс ад-дин — имя троих сельджукских султанов
 Кей-Хосров I ( 1192—1196 и 1205—1211)
 Кей-Хосров II  (1236—1246)
 Кей-Хосров III (1264—1283)
 Масуд Гияс ад-дин — последний сельджукский султан.
  (1893—1955) — султан Селангора (Малайзия).

Литература 
  

Арабские имена